Savino oder Di Savino ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Di Savino (* 1984), italienischer Boxer
 Elvira Savino (* 1977), italienische Politikerin
 Francesco Savino (* 1954), italienischer Geistlicher, Bischof von Cassano all’Jonio
 Paolo Savino (1894–1980), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Neapel
 Renato Savino, Drehbuchautor und Regisseur
 Sandra Savino (* 1960), italienische Politikerin